Brawley Nolte – attore statunitense
Ernst Nolte – storico e filosofo tedesco
Jürgen Nolte – ex schermidore tedesco
Nick Nolte – attore statunitense